Pierwszym kapitanem reprezentującym Anglie był Cuthbert Ottaway; kapitan reprezentował Anglię w pierwszym w historii meczu międzynarodowym przeciwko Szkocja 30 listopada 1872 roku. W kolejnym meczu, trzecim marcowym meczu z 7 marca 1874, wyruszył na pojedynek z tą samą opozycją. Alexander Morten poprowadził Anglię w pierwszym meczu międzynarodowym na ojczystej ziemi, 8 marca 1873 przeciwko Szkocji, i był pierwszym kapitanem międzynarodowym, który wygrał mecz. To był jego jedyny międzynarodowy występ.

Od tego czasu Billy Wright ustanowił rekord dla większości kapitanów w swoim kraju, z 90. Bobby Moore, który pozostaje jedynym kapitanem Anglii, który podniósł Puchar Świata, osiągnął 90 kapitanów w 1973 roku i dzieli się rekordem z Wright.

Przypisy 

Reprezentacja Anglii w piłce nożnej
Listy sportowe